Ryttere og hold i Vuelta a España 2016

Noter 

Vuelta a España